Премия «Магритт» лучшему актёру () — одна из кинематографических наград, предоставляется с 2011 года бельгийской Академией Андре Дельво в рамках национальной кинопремии «Магритт». Присуждается актеру, исполнившему главную роль и тем самым внёсшему значительный вклад в бельгийскую киноиндустрию. Лауреатом первой премии «Магритт» за лучшую главную мужскую роль в фильме «Частные уроки» стал в 2011 году Жонатан Заккаи.

Победители и номинанты 
Ниже приведен список фильмов, получивших эту премию, а также номинанты.  и жирным шрифтом

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 Премия «Магритт»  на AlloCiné

Актёр
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам